Valeriano (m. 260) — imperador romano entre 253 e 260
  (m. 258) — césar romano entre 256 e 258
 Valeriano Menor (m. 268) — filho de Valeriano
 Valeriano (tribuno do estábulo) (m. 378) — oficial romano do 

Topônimos
 Valerianos — assentamento na ilha de Cefalônia, Grécia

Desambiguações de antropônimos